Pafo – città di Cipro
Distretto di Pafo – distretto di Cipro
Diocesi di Pafo – diocesi della Chiesa cattolica
Pafo – personaggio della mitologia greca